A 2017. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a női 57 kilogrammos cselgáncs versenyt július 27-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 
 
 

Cselgáncs a 2017. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon